Franciaország
Vescovato, település Franciaországban, Cantal megyében

 Olaszország
Vescovato, település Olaszországban, Lombardiában, Cremona megyében